Glüsing ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Glüsing (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein
 Glüsing (Berne), Ortschaft in der Gemeinde Berne im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen
 Ortschaft in der Gemeinde Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Ortschaft in der Gemeinde Schnakenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein

Glüsing ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Glüsing (1920–2013), deutscher Maler
 Hermann Glüsing (1908–1981), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Jens Glüsing (* 1960), deutscher Journalist
 Johann Otto Glüsing (1675/76–1727), deutscher Theologe und Pietist
 Martin Fräncis Glüsing (1886–1957), deutscher Marinemaler
 Peter Glüsing (1934–2011), deutscher prähistorischer Archäologe

Siehe auch:
 Glüsig
 Glüsingen